

Aziende
 Röhm – costruttore tedesco di mandrini per macchine utensili e armi
 Röhm – azienda chimica tedesca

Geografia
 Portalbau Röhm – monumento di Darmstadt

Persone 
 Eberhard Röhm (n.1928) – pedagogo religioso tedesco
 Elisabeth Röhm (n.1973) – attrice statunitense
 Ernst Röhm (1887-1934) –  ufficiale tedesco e politico (NSDAP), MdR
 Heinrich Röhm (1912-1999) – architetto tedesco
 Joachim Röhm – traduttore tedesco
 Karl-Wilhelm Röhm (n.1951) – politico tedesco (CDU)
 Michael Röhm (n.1965) – cuoco, gastronomo tedesco
 Otto Röhm – chimico e imprenditore tedesco
 Rolf Röhm (1927-2014) – politico tedesco (SPD)
 Vera Röhm (n.1943) – artista tedesca

Pagine correlate 
Rohm (disambigua)